Daurer ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Daurer (1358–1374), katalanischer Maler
 Karl Daurer (1902–1971), deutscher Politiker (KPD)